Синтанг — топоним.

 Синтанг — город в Индонезии.
 Синтанг (округ) — округ в Индонезии.